Hollerich steht für:

Geografie:
 Hollerich (Luxemburg), Ortsteil von Luxemburg (Stadt)
 Hollerich (Seelbach), Ortsteil von Seelbach (Nassau)

Personen:
 Jean-Claude Hollerich (* 1958), Erzbischof von Luxemburg